Дверь: «Дверь» — советский кукольный мультфильм режиссёра Нины Шориной, вышедший в 1986 году.
 «» () — немецкий фильм режиссёра , вышедший в 2009 году.
 «Дверь» () — венгерский фильм режиссёра Иштвана Сабо, вышедший в 2012 году.
 «Дверь» ( или The Door) — американский фильм ужасов режиссёра Мэтью Арнольда, вышедший в 2013 году.
 «Дверь» () — пятый эпизод шестого сезона фэнтезийного сериала «Игра престолов» и 55-й во всём сериале.